Аюпов (Аюпова) — тюркская фамилия, происходит от арабского имени Аюб.

Аюпов 
 Аюпов, Абрек Идрисович (1936—2020) — советский и российский военный деятель, генерал-полковник.
 Аюпов, Ансар Максутович (род. 1972) — российский футболист.
 Аюпов, Арон (1903 — ?) — председатель колхоза, Герой Социалистического Труда.
 Аюпов, Вадим Рамильевич (род. 1974) — российский фехтовальщик.
 Аюпов, Мансур Анварович (род. 1947) — советский и российский учёный.
 Аюпов, Рамиль Исмагилович (1946—2021) — советский и российский тренер по фехтованию.
 Аюпов, Рафгетдин Талипович (1914—1987) — нефтяник, Герой Социалистического Труда.
 Аюпов, Рашид Абатуллаевич — аким Туркестана с 4 июля 2019 года.
 Аюпов, Рим Шарипович (1938—2015) — советский и российский актёр.
 Аюпов, Риф Салихович (1939—2015) — советский и российский историк.
 Аюпов, Рушан Сямиулович (род. 1967) — российский музыкант.
 
 Аюпов, Шавкат Абдуллаевич (род. 1952)— советский и узбекский математик.

Аюпова 
 Аюпова, Аида Каримовна (род. 1970) — казахстанская скрипачка.
 Аюпова, Жанна Исмаиловна (род. 1966) — советская, российская балерина.
 Аюпова, Зилара Гайсиновна (1933—2014) — советская танцовщица, заслуженная артистка БАССР.
 Аюпова, Регина Рифатовна (род. 1995) — российская спортсменка (русские и международные шашки).
 Аюпова, Руфина Рифатовна (род. 1997) — российская спортсменка (русские и международные шашки).

См. также 
 Аюпово

Примечания